TUS steht für:
 Taekwondo Union Sachsen, ein Sportverband mit Sitz in Leipzig
 Taiwan University System, eine von vier Universitätsallianzen in der Republik China
 TAM Cargo, eine brasilianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Temperature Uniformity Survey – Nachweis der Temperaturgleichmäßigkeit in Warmbehandlungsanlagen
 Tonfrequentes Übertragungssystem bzw. Telemetrie und Sicherheit, ein System bei Feuerwehr und Polizei, um Alarmmeldungen automatisch an die Zentrale weiterzuleiten
 den Tucson International Airport, Arizona, USA, nach dem IATA-Airport-Code

TuS („Turn- und Sportverein“ oder „Turn- und Spielvereinigung“) ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 TuS Adelhausen, Sportverein in Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg
 TuS Ahrbach, Sportverein in Ruppach-Goldhausen, Rheinland-Pfalz
 TuS FC Arnfels, ehemaliger Sportverein in Arnfels, Steiermark
 TuS Ascota Chemnitz, Sportverein in Chemnitz, Sachsen
 TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck, Handballverein in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 TuS Binzen, Sportverein in Binzen, Baden-Württemberg
 TuS Celle FC, Fußballverein in Celle, Niedersachsen
 TuS Chlodwig Zülpich, Sportverein in Zülpich, Nordrhein-Westfalen
 TuS Derschlag, Sportverein in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen
 TuS Bad Driburg, Sportverein in Bad Driburg, Nordrhein-Westfalen
 TuS Düsseldorf Nord, Sportverein in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 TuS Esens, Sportverein in Esens, Niedersachsen
 TuS Helene Essen, Sportverein in Essen, Nordrhein-Westfalen
 DJK TuS Essen-Holsterhausen, Sportverein in Essen, Nordrhein-Westfalen
 TuS Essen-West, Sportverein in Essen, Nordrhein-Westfalen
 TuS Eving-Lindenhorst, Sportverein in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 TuS Ferndorf, Sportverein in Kreuztal, Nordrhein-Westfalen
 TuS Gaarden, Sportverein in Kiel, Schleswig-Holstein
 TuS Geretsried, Sportverein in Geretsried, Oberbayern
 TuS Glane, Sportverein in Bad Iburg, Niedersachsen
 TuS Haltern, Sportverein in Haltern am See, Nordrhein-Westfalen
 TuS Hamburg 1880, Sportverein in Hamburg
 TuS Haste 01, Karnevals- und Sportverein in Osnabrück, Niedersachsen
 TuS Heeslingen, Sportverein in Heeslingen, Niedersachsen
 TuS Hermannsburg, Sportverein in Hermannsburg, Niedersachsen
 TuS Hessisch Oldendorf, Fußballverein in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen
 TuS Hindenburg 09, ehemaliger Sportverein in Hindenburg, Oberschlesien
 TuS Hofweier, Sportverein in Hofweier, Baden-Württemberg
 TuS Hohenecken, Sportverein in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 TuS Hoisdorf, Sportverein in Hoisdorf, Schleswig-Holstein
 TuS Holstein Quickborn von 1914, Sportverein in Quickborn, Schleswig-Holstein
 DJK TuS Hordel, Sportverein in Bochum, Nordrhein-Westfalen
 TuS Iserlohn, Sportverein in Iserlohn, Nordrhein-Westfalen
 TuS Issel, Sportverein in Schweich, Rheinland-Pfalz
 TuS Jena, Sportverein in Jena, Thüringen
 TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg, Sportverein in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 TuS Koblenz, Fußballverein in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 TuS Köln rrh. 1874, Sportverein in Köln, Nordrhein-Westfalen
 TuS Konz, Sportverein in Konz, Rheinland-Pfalz
 TuS 08 Langerwehe, Sportverein in Langerwehe, Nordrhein-Westfalen
 TuS Lichterfelde Berlin, Sportverein in Berlin
 TuS Lindlar, Sportverein in Lindlar, Nordrhein-Westfalen
 TuS Lingen, Fußballverein in Lingen, Niedersachsen
 TuS Lintfort, Sportverein in Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen
 TuS Lipine, ehemaliger Sportverein in Lipine, Oberschlesien
 TuS Lörrach-Stetten, Sportverein in Lörrach, Baden-Württemberg
 TuS Lübeck 93, Sportverein in Lübeck, Schleswig-Holstein
 TuS Makkabi Berlin, Sportverein in Berlin
 TuS Mayen, Sportverein in Mayen, Rheinland-Pfalz
 TuS Mechtersheim, Sportverein in Römerberg (Pfalz), Rheinland-Pfalz
 TuS Metzingen, Sportverein in Metzingen, Baden-Württemberg
 TuS Eintracht Minden, Sportverein in Minden, Nordrhein-Westfalen
 TuS Nettelstedt-Lübbecke, Handballverein in Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 TuS Neukölln 1865, Sportverein in Berlin
 TuS Pegau, Sportverein in Pegau, Sachsen
 TuS Pewsum, Sportverein in Krummhörn, Niedersachsen
 Freier TuS Regensburg, Sportverein in Regensburg, Mittelfranken
 TuS Fortuna Saarburg, Sportverein in Saarburg, Rheinland-Pfalz
 TuS Schutterwald, Sportverein in Schutterwald, Baden-Württemberg
 TuS Mosella Schweich, Sportverein in Schweich, Rheinland-Pfalz
 TuS Spenge, Sportverein in Spenge, Nordrhein-Westfalen
 TuS St. Arnold, Sportverein in Neuenkirchen (Kreis Steinfurt), Nordrhein-Westfalen
 TuS Güldenstern Stade, Sportverein in Stade, Niedersachsen
 TuS Vahr-Bremen, Sportverein in Bremen
 TuS Vinnhorst, Sportverein in Hannover
 TuS Walle Bremen, ehemaliger Sportverein in Bremen
 TuS Weibern, Sportverein in Weibern, Rheinland-Pfalz
 TuS Wiehl, Sportverein in Wiehl, Nordrhein-Westfalen
 TuS Wörrstadt, Sportverein in Wörrstadt, Rheinland-Pfalz
 TuS Xanten, Sportverein in Xanten, Nordrhein-Westfalen

Tuş ist der Familienname folgender Personen:
 Orhan Tuş (* 1931), türkischer Boxer

Tūs oder Tus ist des Weiteren:
 Tūs, eine alternative Schreibweise für die antike Stadt Tous in der iranischen Provinz Razavi-Chorasan
 Tus (Held), der Name eines iranischen Helden aus der persischen Mythologie, Sohn von Nowzar
 Tus Airways, eine zyprische Fluggesellschaft mit Sitz in Larnaka
 Tus Insektenspray, eine alte österreichische Marke, die nun unter Raid firmiert.

tus steht für:
 Tuscarora (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der irokesische Sprachen

Siehe auch:
 Thus
 Tuss

TUS